Le Suzuki Escudo désigne deux modèles dont:
  Le Suzuki Escudo (4x4), connu en Europe sous le nom de Suzuki Vitara, et Suzuki Grand Vitara. C'est un 4x4 qui a connu quatre générations. La quatrième est sortie en , inspiré du concept IV-4.
 La Suzuki Escudo (voiture de côte), une voiture de circuit qui a remporté un succès sur le championnat du Pikes Peak de 1996 à 2005.

Escudo